Imię i nazwisko Karol Hoffmann lub Karl Hoffmann nosili lub noszą m.in.:
 Karol Hoffmann (1887-1968) – niemiecki ksiądz katolicki, generał pallotynów
 Karol Hoffmann (1913-1971) – polski lekkoatleta olimpijczyk i trener lekkoatletyczny
 Karol Hoffmann (ur. 1989) – polski lekkoatleta trójskoczek